Romstedt bezeichnet:

Orte:
 Großromstedt, Ortsteil der Gemeinde Saaleplatte im Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Kleinromstedt, Ortsteil der Gemeinde Saaleplatte im Landkreis Weimarer Land, Thüringen

Personen:
 Armin Romstedt, Fußballspieler
 Oswald von Romstedt, Wiener Korrespondent der Tageszeitung Der Tag

Siehe auch:
 Römstedt